Žabjek je lahko:
 Žabjek, priimek več ljudi
 Ime več naselij v Sloveniji
 Žabjek, naselje v občini Trebnje
Žabjek v Podbočju, naselje občini Krško
 Žabjek, rudarsko stanovanjsko naselje v Trbovljah